Zaffaroni es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:

Personas 
 Alejandro Zaffaroni (1923-2014), empresario y emprendedor uruguayo-estadounidense, fundador de varias importantes compañías biotecnológicas en el llamado Silicon Valley.
 Eugenio Raúl Zaffaroni (1940-), también conocido como Raúl Zaffaroni, abogado, juez, jurista, jurisconsulto, escribano, y criminólogo argentino.
 Mariana Zaffaroni (1975-), también conocida como Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada junto a sus padres en Argentina, en el marco del Plan Cóndor, participa de una campaña mundial en busca de otros en su situación, además de persistir en encontrar a su hermano, quien habría nacido en un centro de detención clandestino.